Mount Balfour kan syfta på följande:

 Mount Balfour, Alberta, ett berg i Kanada
 Mount Balfour, Antarktis, ett berg i Antarktis